Bairros
 Jardim das Rosas (Aricanduva) — em São Paulo
 Jardim das Rosas (Capão Redondo) — em São Paulo
 Jardim das Rosas (Pinheiros) — em São Paulo
 Jardim das Rosas (Tremembé) — em São Paulo

Desambiguações de topônimos